Le qualificazioni del singolare del Tianjin Open 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Shahar Peer (Qualificata)
  Ljudmyla Kičenok (Qualificata)
  Nadežda Kičenok (Qualificata)
  Elizaveta Kuličkova (Qualificata)

  Zhang Kailin (secondo turno)
  Marina Mel'nikova (primo turno)
  Xu Yifan (ultimo turno)
  Han Xinyun (ultimo turno)

Qualificate

  Shahar Peer
  Ljudmyla Kičenok

  Nadežda Kičenok
  Elizaveta Kuličkova

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

WTA Tour 2014
Tianjin Open 2014